Aero A-38, een Tsjechoslowaaks passagiersvliegtuig
Een verkeersweg:
A38 (Duitsland), zie Bundesautobahn 38
A38 (Frankrijk)
A38 (Groot-Brittannië)
A38 (Nederland), zie Rijksweg 38
A38 (Portugal)
A-38 (Spanje)